Елаур — название населённых пунктов:

Россия 
 Елаур — село в Нурлатском районе Татарстана.
 Елаур — село в Сенгилеевском районе Ульяновской области.